Kathryn – planetoida z pasa głównego asteroid
 Kathryn – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes